Нуејго има више значења:
 Округ Нуејго (Мичиген)
 Нуејго (Мичиген)